Obernberg heißen folgende geographische Gegenstände:

Gemeinden:
 Obernberg am Brenner, Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Obernberg am Inn, Gemeinde im Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Ortsteile und Quartiere:
 Obernberg (Künzing), Dorf der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Obernberg (Schaufling), Einöde der Gemeinde Schaufling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Obernberg (Gemeinde St. Martin-Karlsbach), Ortsteil von St. Martin-Karlsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Obernberg (Gemeinde Mattsee), Katastralgemeinde von Mattsee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Obernberg (Gemeinde Eberstalzell), Ortsteil von Eberstalzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Obernberg (Gemeinde Oberhofen), Ortschaft von Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Obernberg (Gemeinde Putzleinsdorf), Ortschaft der Gemeinde Putzleinsdorf, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

 Obernberg, Kurgebiet in Bad Salzuflen, Nordrhein-Westfalen

Berg:
 Obernberg (Widdern), 351,4 m, Berg links der unteren Kessach im Stadtgebiet von Widdern, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Obernberg (Bad Salzuflen), 210 m, Berg im Stadtgebiet Bad Salzuflens, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen

Obernberg ist der Familienname folgender Personen:
 Ignaz Joseph von Obernberg (1761–1845), deutscher Verwaltungsbeamter und Lokalhistoriker

Siehe auch:
 Oberberg